«Петрозаводскмаш» — одно из крупнейших машиностроительных предприятий России и стран СНГ (ранее — завод «Тяжбуммаш»). Основано в 1960 году. «Петрозаводскмаш» производит и поставляет корпусное, ёмкостное и другое оборудование для атомной, нефтехимической и целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБК). Продукция предприятия поставляется более чем в 40 стран мира. Завод расположен в Республике Карелия в Петрозаводске. С 2010 года — производственная площадка АО «АЭМ-технологии» (входит в АО «Атомэнергомаш» — машиностроительный дивизион государственной корпорации «Росатом»). За два года предприятие смогло перепрофилироваться: перейти от изготовления преимущественно продукции для сектора ЦБК до производства изделий для атомной промышленности, нефтегазовой и другой промышленности.

Основная продукция «Петрозаводскмаш» — корпуса главных циркулярных насосов (ГЦН), системы аварийного охлаждения активной зоны (САОЗ), системы пассивного залива активной зоны (СПЗАЗ). трубоузлы главного циркулярного трубопровода и тп. 

Завод находится на берегу Онежского озера, имеет выходы в Белое, Балтийской, Черное, Каспийское моря, что позволяет удобно поставлять водным путем продукцию как по России, так и за рубеж.

История

1960—1991 
В соответствии с постановлением Правительства СССР от 7 апреля 1960 года «О мерах по ликвидации отставания целлюлозно-бумажной промышленности» было принято решение о строительстве нового завода и создания филиала отраслевого института в сфере бумагоделательного производства. Это также помогло бы отказаться от импорта соответствующего оборудования.

Закладка завода состоялась 8 июня 1960 года, в день 40-летия Карельской АССР. В 1964 году был сдан в эксплуатацию первый пролёт главного корпуса, а в 1965-м государственная комиссия приняла производственный комплекс завода. Был создан филиал отраслевого института ЦНИИбуммаш.

Первая продукция завода — узлы буммашин для Советского (город Советск) и Сокольского (город Сокол) целлюлозно-бумажных комбинатов, а также оборудование для сушильной машины целлюлозного завода «Питкяранта» — была поставлена заказчикам во время строительства в 1963 году.

В 1965 году Балахнинскому ЦБК был поставлен первый отечественный цепной дефибрер массой свыше 120 т для производства древесной массы ― основного компонента газетной бумаги.

В 1968 году был открыт Петрозаводский машиностроительный техникум с целью подготовки кадров специалистов-техников (средне-техническое специальное образование) для развивающегося производства.

22 июля 1969 года Постановлением Совета Министров РСФСР заводу было присвоено имя В. И. Ленина.

В 1970 г. в Петрозаводске был открыт заводской стадион «Машиностроитель». Заводские команды по футболу и русскому хоккею «Машиностроитель» («Тяжбуммаш», «Петрозаводскбуммаш») в 1970-х - 1980-х годах были сильнейшими в республике. В 1987-1992 гг. ФК «Машиностроитель» участвовал в чемпионате России среди коллективов физической культуры, в 1980-х клуб по хоккею с мячом «Петрозаводскбуммаш» во второй лиге Чемпионата СССР по хоккею с мячом.

В начале 1970-х годов завод приступил к созданию современных бумагоделательных машин. В 1976 году был сдан в эксплуатацию комплекс цехов химической аппаратуры (сварочное производство), 16 февраля 1976 года Указом Верховного Совета СССР завод награждён Орденом Трудового Красного Знамени.

В 1978 году завод изготовил и, отгрузив со специального собственного причала, доставил морским путём на Тобольский нефтеперерабатывающий комбинат пять полностью собранных ректификационных колонн, не имеющих аналогов по размерам и конструкции — длиной около 100 м и массой до 600 т каждая. В 1979 году Сегежскому ЦБК поставлена первая отечественная широкоформатная бумагоделательная машина обрезной шириной бумажного полотна ― 6300 мм.

В 1984 г. Петрозаводсмаш изготовил памятную медаль и значок в часть 150-летия эпоса «Калевала» (авторы К. Л. Буторов и О. В. Чумак).

1991—2010 
В 1991 году изготовлено и поставлено основное технологическое оборудование для крупного целлюлозно-бумажного предприятия в г. Цзямусы (КНР), а в 1995 году. — на комбинат в г. Учжоу. На бумажные комбинаты России и стран СНГ поставлены комплектные установки, оборудование для технологической подготовки дефибрерной и бумажной массы для выработки мешочной и газетной бумаги, картона «хром-эрзац». В 1998 году «Петрозаводскмаш» приступил к изготовлению оборудования для малой энергетики.

В ноябре 2000 года «Петрозаводскмашем» и Норвежским Обществом Дипломированных Инженеров (NIF) подписана Программа подготовки Системы управления окружающей предприятие средой к сертификации по международному стандарту ISO 14001. В работе участвовали организации DNN (Норвегия) и Oy Enemi Ltd. (Финляндия).

В 2001 году для ЗАО «Запкареллес» построена «под ключ» полностью автоматизированная котельная мощностью 6 МВт, работающая на древесных отходах. В 2006 году проведена полная реконструкция котельной в посёлке Вяртсиля, Республика Карелия, с переводом на биотопливо (теплопроизводительность котельной — 9,6 МВт).

В 2005—2008 годах «Петрозаводскмаш» поставил основное и вспомогательное оборудование для завода по выпуску газетной и журнальной бумаги в г. Шклове (Беларусь) производительностью 40 тыс. т. в год.

С 2000 по 2010 годы заводом был поставлен комплекс нефтегазового оборудования, в том числе для компании «ABB Lummus Global» (проект «Сахалин-1») и строящегося нефтеперерабатывающего комплекса в Нижнекамске.

После 2010 года 
В феврале 2010 года АО «Петрозаводскмаш» вошло в состав холдинга «Атомэнергомаш». В настоящее время завод существляет производство оборудования для атомных электростанций России, для нефтехимической и целлюлозно-бумажной промышленностей. Для строящейся Нововоронежской АЭС-2 в 2010 году поставлены закладные детали транспортного шлюза для энергоблока № 1, комплекты деталей закладных шахты ревизии, оборудование для защиты стенок шахты реактора от радиационного и теплового воздействия. Основной задачей завода является выпуск значительной части оборудования «ядерного острова» АЭС (территории с особой системой физической защиты и радиационного контроля, дополнительной вентиляцией и ограниченным доступом персонала). Под эту задачу проведена модернизация производства. Приобретены уникальные обрабатывающие центры и новейшее сварочно-сборочное оборудование. Созданы специализированные производственные участки: парогенераторов, трубных сборок, трубопроводной арматуры и др. Освоено импортозамещающее производство кованых труб главного циркуляционного трубопровода (ГЦТ) с антикоррозионной плакировкой. До этого «Росатом» закупал данное оборудование за рубежом.

В 2011 году «Петрозаводскмаш» поставил на Нововоронежскую АЭС-2 (НВАЭС-2) металлоконструкции различных типов. Поставлены комплекты трубных узлов для главного циркуляционного трубопровода НВАЭС-2 и Ленинградской АЭС-2. В 2013 году на «Петрозаводскмаше» изготовлен и отгружен первый корпус парогенератора для АЭС.

В 2012 году завод получил новую лицензию Ростехнадзора на изготовление всего спектра оборудования для АЭС любого класса базопасности (от 1-го до 4-го). Лицензия выдана на семь лет.

В 2016 году завод вышел на международный рынок: он поставил трубные узлы для главного циркулярного трубопровода для Белорусской АЭС. В 2017 году «Петрозаводскмаш» отгрузил корпуса ГЦН для индийской АЭС «Куданкулам».

В 2019 году «Петрозаводскмаш» изготовило верхнюю часть реактора для АЭС «Аккую» (Турция). Также завод делает оборудование для АЭС новейшего поколения безопасности Курская АЭС-2 реакторами ВВЭР-ТОИ. В феврале 2019 года завод приступил к изготовлению трубных узлов главного циркулярного провода (ГЦТ) и корпуса главного циркулярного насоса (ГЦН) для первой в Бангладеш АЭС «Руппур» .

Вместе с оборудованием АЭС продолжается выпуск и освоение новых типоразмеров транспортных упаковочных комплектов (ТУК) для транспортировки и хранения отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) реакторов различного назначения. Данные комплекты изготавливаются на базе контейнеров с корпусом из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. В 2013 году изготовлен и испытан опытный образец крупнотоннажного комплекта ТУК-146 с повышенными характеристиками радиационной защиты.

Летом 2019 года завод запусти новый наплавочный комплекс (установку электрошлаковой наплавки) - для нанесения антикоррозийного слоя на внутреннюю поверхность трубных заготовок ГЦН. Также завод модернизировал наплавочное оборудование на участке трубопроводной арматуры (ввел автоматический способ наплавки) - это сократило время процесса наплавки в 20 раз.

Литейный завод, входящий в группу предприятий «Петрозаводскмаша», выпускает отливки из серого и высокопрочного чугуна от стоек скамеек для московского парка Сокольники и скульптур до многотонных изложниц, редукторов, ступиц роторов ветрогенераторов и др. Отливается оборудование из чугуна для нефтегазовой отрасли, традиционной энергетики и др. Отливки из чугуна достигают до 120 тонн. Проектная мощность литейного завода в год — 60,5 тыс. тонн литейного чугуна. ООО «Петрозаводскмаш — ТНП» производит товары народного потребления, в том числе чугунные печи для бань, качество которых высоко отмечено на выставках.

В августе 2019 года газета РБК выпустила материал, где говорилось, что «Росатом» намерен продать «Петрозаводскмаш» из-за его убыточности холдингу «Транспортные компоненты». Позднее, АО «АЭМ-Технологии», куда входит завод заявило, что речь идет о возможной продаже литейного завода, а не «Петрозаводскмаша».

Состав группы компаний 
 ОАО «Петрозаводскмаш»
 ООО Литейный завод «Петрозаводскмаш»
 ООО «Петрозаводскмаш — ТНП» — Производство товаров народного потребления
 ООО «Петрозаводскмаш — ГМК» — Горно-металлургический комплекс

Руководители завода 
 с 1960 года — П. И. Глушков
 с 1964 года — В. А. Чичаев
 с 1966 года — Н. В. Архипов
 с 1980 года — Л. Г. Сухарев
 с 1985 года — Н. Я. Кирьянов
 с 1987 года — В. А. Диденко
 с 1990 года — Е. И. Кириленко
 с 1991 года — М. А. Холопцев
 с 1992 года — В. З. Сомин
 с 2002 года — Л. Л. Белуга
 с 2010 года — Е. М. Пакерманов
 с 2014 года — В. А. Семикопенко
 с 2019 года — И. В. Котов (сейчас — гендиректор АЭМ-технологии).

Хронология наименования завода 
 1960 год — Петрозаводский завод бумагоделательных машин
 1966 год — Петрозаводский завод тяжёлого бумагоделательного оборудования — «Тяжбуммаш»
 1970 год — Научно—производственное объединение целлюлозного машиностроения — НПО «Целлюлозмаш»
 1975 год — Производственное объединение целлюлозного машиностроения — ПО «Целлюлозмаш»
 1976 год — Петрозаводское Ордена Трудового Красного Знамени машиностроительное производственное объединение им. В. И. Ленина — ПО «Петрозаводскмаш»
 1986 год — Петрозаводское научно—производственное объединение бумагоделательного машиностроения — НПО «Петрозаводскбуммаш»
 1991 год — Арендное предприятие «Петрозаводский завод бумагоделательного машиностроения» — АП «Петрозаводскмаш»
 1993 год — Закрытое акционерное общество «Петрозаводский завод бумагоделательного машиностроения» — ЗАО «Петрозаводскмаш»
 2011 год — Закрытое акционерное общество «Петрозаводскмаш» — ЗАО «Петрозаводскмаш»
 2013 год — Открытое акционерное общество «Петрозаводскмаш» — ОАО «Петрозаводскмаш»
 2014 год — Петрозаводский филиал открытого акционерного общества "Инжиниринговая компания «АЭМ-технологии» — Филиал ОАО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш» в городе Петрозаводске

Фотогалерея

См. также 
 Целлюлозно-бумажное производство
 Целлюлозно-бумажная промышленность России

Примечания

Литература 
 Архипов Н. В . , Репин Б. М. «Петрозаводскмаш» на новых рубежах. — Петрозаводск: Карелия, 1979.
 Тимофеев В. На рубеже пятилеток: [Машиностроит. произв. об-ние «Петрозаводскмаш»] // Север. — 1981. — № 1. — С. 92-99.
 Репин Б. М. В ногу со временем: [НПО «Петрозаводскбуммаш»]. — Петрозаводск: Карелия, 1990. — 47 с.: ил.
 Акционерное общество «Петрозаводскмаш». — Петрозаводск: СДВ-Оптима, 2000. — 10 с.: ил. — Текст парал.: рус., англ.
 Акционерное общество Петрозаводский завод бумагоделательного машиностроения = Petrozavodsk paper machinery corparated: [Реклам. проспект]. — [Петрозаводск]: Карпован Сизарексет, Б. г. — 50 с.: ил.
 Карелия: энциклопедия: в 3 т. / гл. ред. А. Ф. Титов. Т. 2: К — П. — Петрозаводск, 2009. — 464 с. — стр. 379—380 ISBN 978-5-8430-0125-4 (т. 2)
Федоров В. П . Руна о моём Тяжбуммаше. — Петрозаводск, 2001.

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Традиции и новаторство 
 В. В. Путин посетил «Петрозаводскмаш» 
 Фотоархив 
 Фотоархив 

Предприятия машиностроительной промышленности СССР
Предприятия атомной промышленности России
Энергетическое машиностроение
Атомэнергопром
Машиностроительные компании России
Предприятия Петрозаводска
Предприятия Росатома